Кузьмин, Алексей:
 Кузьмин, Алексей (более известен как Поззи; род. 1999) — российский видеоблогер и летсплейщик.
 Кузьмин, Алексей Алексеевич (1941—2020) — советский и белорусский артист оперетты.
 Кузьмин, Алексей Аркадьевич (род. 1929) — советский физик, лауреат Ленинской премии (1970).
 Кузьмин, Алексей Данилович (1922—2021) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР (1960).
 Кузьмин, Алексей Дмитриевич (1872 — после 1919) — войсковой старшина, командир 26-го и 28-го Оренбургских казачьих полков.
 
 Кузьмин, Алексей Михайлович (известен как: Алексей Паперный; род. 1963) — российский поэт и музыкант.
 Кузьмин, Алексей Михайлович (1891—1980) — российский и советский геолог, кристаллограф и минералог; профессор.
 Кузьмин, Алексей Петрович (известен как: Крайский; 1891—1941) — русский советский поэт, прозаик и драматург, литературный критик.